Chlamys sulcata är en musselart som först beskrevs av O. F. Mueller 1776.  Chlamys sulcata ingår i släktet Chlamys och familjen kammusslor. Enligt den svenska rödlistan är arten sårbar i Sverige. Arten förekommer i Götaland. Artens livsmiljö är havet. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

 Artfaktablad för Chlamys sulcata

Kammusslor
sulcata